Държавният шампионат по хандбал за жени в България се провежда от 1961 г. Шампионатът се администрира от Българската федерация по хандбал.

Шампиони на България

Класиране по медали 

Хандбал в България